Les tribunaux d'arrondissement en France, qui remplacent les tribunaux départementaux.
 Le tribunal d'arrondissement en Belgique.
 Le tribunal d'arrondissement au Luxembourg.